Louis-Alexandre Blin de Bourdon (1782 - 1849), homme politique français
Raoul Blin de Bourdon (1837 - 1940), voyageur et politique français